Компенсатор — термин применяется в отношении подсистем, поддерживающих постоянным значение какого-либо одного из параметров системы (или набора параметров) при изменении внешних условий; а также служит для измерения или регулирования физических величин.

 Компенсатор (трубопроводы)
 Разгруженный компенсатор
 Компенсатор плавучести
 Компенсатор давления
 Компенсатор электрический
 Компенсатор ДГС
 Компенсатор высоты
 Компенсатор оптический 
 Компенсатор механический — деталь или устройство (приспособление, заполнитель), с помощью которого уравновешивают или возмещают (компенсируют) отклонения в размерах (изменения положения, влияния температуры, давления и др. факторов) деталей при сборке или эксплуатации машин, приборов/сооружений, механизмов и тому подобное. Различают компенсаторы механические передвижные (клинья, пружины, распорные втулки, сильфоны и др.) и неподвижные (шайбы, прокладки и тому подобное).
 Компенсатор качки
 Компенсатор (термомагнитный) — железоникелевый сплав (Fe, 38% Ni, 14% Cr, C; см. также инвар), применяемый [как магнитное ответвление, и/или шунт постоянных магнитов] для уравновешивания влияния температуры на показания электроизмерительных приборов.